María Mijáilovna de Rusia (Moscú, 9 de marzo de 1825-Viena, 19 de noviembre de 1846), ostentó por derecho propio el título de gran duquesa de Rusia.

Biografía

Familia 
María fue la hija mayor del gran duque Miguel Pávlovich de Rusia y de su esposa, la princesa Carlota de Wurtemberg. Su crianza y su educación fue seguida de cerca por su madre. El gran duque no había tenido ningún hijo varón, pero sin embargo mostró a sus hijas desfiles y maniobras militares, alegando que cualquiera de ellas hubiera estado capacitada para poder mandar un regimiento de caballería. Incluso les enseñó las artes de la caballería e infantería. 

En 1835-1838, una revista infantil se publicó bajo el título "Biblioteca de Niños Dedicado a Su Alteza Imperial la Gran Duquesa María Mikhailovna" (editor A. N. Ochkin).

Siendo la más frágil de salud de las tres hermanas, en torno a los veinte años, María comenzó a mostrar los primeros signos de la enfermedad que la llevaría a la tumba. Pero la gente de su entorno no detectaron la más mínima señal que fuera digna de ser tomada en consideración.

Muerte 
Acompañada por sus dos hijas mayores, María e Isabel, la gran duquesa Elena Pávlovna (el nombre tomó Carlota después de su conversión a la Iglesia ortodoxa rusa) visitó las cortes europeas, en busca de posibles cónyuges para las dos duquesas. María sería considerada como la novia del príncipe heredero de Baden (futuro gran duque Luis II). Después de varias estancias en algunas capitales europeas, Elena Pávlovna y sus hijas llegaron a Viena.  

Justo en Viena, María murió en los brazos de su padre (el cual había llegado previamente), padeciendo tuberculosis galopante, el 19 de noviembre de 1846. Su temprana muerte fue un shock para la familia, especialmente para la gran duquesa Elena, quien sufrió de dolor después de la muerte de María.

Su cuerpo fue trasladado a San Petersburgo, siendo enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Su madre, desgarrada por el dolor, no podía acompañar a su hija en su lugar de descanso final. A la memoria de sus hijas mayores, María e Isabel (esta última murió al dar a luz el 28 de enero de 1845 en Wiesbaden), su madre mandó construir un hospital y un orfanato.

Títulos y estilos 
 9 de marzo de 1825-19 de noviembre de 1846: Su Alteza Imperial la gran duquesa María Mijáilovna de Rusia.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Rusia del siglo XIX
Fallecidos por tuberculosis
Romanov
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Maria Mijailovna
Nacidos en Moscú
Fallecidos en Viena